

Блумвілл — селище, штат Огайо
 Блумвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк